Бельбекский каньон:

 Бельбекский каньон — каньон в Крыму
 Бельбекский каньон — памятник природы в Крыму

См. также